Confiar (álbum) - da cantora brasileira Liz Lanne, lançado em 20 de fevereiro de 2017 pela gravadora MK Music
 Confiar (canção) - da banda Oficina G3
 Trust (2010) - filme de terror com Clive Owen e Viola Davis traduzido no Brasil como "Confia"

Desambiguação